San Pedro Ixcatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, ort, 
 San Pedro Itzicán, ort, Jalisco, Poncitlán, 
 San Pedro Ixcatlán (kommun), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar